Stan na 27 października 2013

Ambasada RP w Islamskiej Republice Pakistanu w Islamabadzie
szef placówki: Piotr Opaliński (ambasador)
Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Karaczi
 konsul honorowy: Mirza Omair Baig (język konsula angielski)

Konsulat Honorowy RP w Lahaur
Konsul honorowy: Shahbaz A. Khan (język konsula angielski)

Przedstawicielstwo RP przy Palestyńskiej Władzy Narodowej w Ramallah
szef placówki: Aleksandra Bukowska-McCabe (przedstawiciel)
Strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Betlejem
 konsul honorowy: Rafiq Khalil Rishmawi

Brak placówki i stosunków dyplomatycznych. Najbliższa Ambasada RP znajduje się w Canberze (Australia).

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Bogocie (Kolumbia).

Konsulat Honorowy RP w Panamie
 konsul honorowy: José Palermo (język konsula hiszpański, angielski)

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Canberze (Australia).

Konsulat Honorowy RP w Port Moresby
 konsul honorowy: vacat

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Buenos Aires (Argentyna).

Konsulat Honorowy RP w Asunción
konsul honorowy:  Jorge Aníbal Goldenberg Asrilevich (język konsula hiszpański, angielski)

Ambasada RP w Republice Peru w Limie
szef placówki: Izabela Matusz (ambasador)
Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Arequipa
konsul honorowy: Vladimir Soto Leon Velarde (język konsula hiszpański, angielski)

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Waszyngtonie (Stany Zjednoczone).

Konsulat Honorowy RP w San Juan
konsul honorowy: vacat

Ambasada RP w Republice Portugalskiej w Lizbonie
szef placówki: Jacek Junosza Kisielewski (ambasador)
Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Albufeira
Konsul Honorowy: Elidérico José Gomes Viegas (język konsula portugalski, hiszpański, francuski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Porto
 konsul honorowy: vacat

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych